Zulte (Anglo-Belge), bier van de brouwerij Anglo-Belge tussen 1985 en 2007
Zulte (Alfred), bier van bierfirma Alfred sinds 2017